Igor Mikhaïlovitch Skorokhodov (en ), né le  à Tcherepovets en Union soviétique est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Severstal Tcherepovets, il débute avec l'équipe réserve dans la Pervaïa Liga en 2003. Il découvre la Superliga un an plus tard avec l'équipe première. Durant plusieurs saisons passées dans la Vyschaïa Liga, il remporte la Coupe Bratine 2009 et 2010 avec le Iougra Khanty-Mansiïsk. L'équipe intègre en 2010 la Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga.

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
2013 : participe au Cinquième Match des étoiles avec la conférence Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan=2|2003-2004|| Severstal Tcherepovets 2|| Pervaïa liga|| 43|| 14|| 16|| 30|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Severstal Tcherepovets || Superliga|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2004-2005||  Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 15|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Traktor Tcheliabinsk|| Vyschaïa Liga || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa Liga || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HK Lipetsk|| Vyschaïa Liga|| 55|| 6|| 7|| 13|| 10|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2006-2007|| HK Belgorod || Vyschaïa Liga|| 50|| 26|| 9|| 35|| 18|| 7|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| rowspan=3|2007-2008|| HK Belgorod || Vyschaïa Liga|| 26|| 11|| 10|| 21|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Vitiaz Podolsk || Superliga|| 17|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Vitiaz Podolsk 2 || Pervaïa liga|| 12|| 6|| 6|| 12|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Iougra Khanty-Mansiïsk || Vyschaïa Liga|| 52|| 10|| 12|| 22|| 22|| 13|| 4|| 3|| 7|| 6
|-
| 2009-2010|| Iougra Khanty-Mansiïsk  || Vyschaïa Liga|| 26|| 11|| 7|| 18|| 8|| 13|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 2010-2011|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 46|| 16|| 12|| 28|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Iougra Khanty-Mansiïsk||  KHL|| 53|| 13|| 11|| 24|| 16|| 3|| 0|| 3|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 51|| 27|| 16|| 43|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 17|| 4|| 4|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Toros Neftekamsk || VHL|| 32|| 8|| 8|| 16|| 10|| 17|| 4|| 3|| 7|| 16
|-
| 2015-2016 || Severstal Tcherepovets || KHL || 53 || 11 || 8 || 19 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=3|2016-2017 || Severstal Tcherepovets || KHL || 20 || 3 || 0 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| Ijstal Ijevsk || VHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 17 || 2 || 3 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Lada Togliatti || KHL || 43 || 10 || 6 || 16 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 8 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mai 1986
Attaquant de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HK Lipetsk
Joueur du HK Belgorod
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Metallourg Magnitogorsk